Ланд-сюр-Ажо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Вилле-Бокаж. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14353.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 392 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 269 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 208 были экономически активными, 61 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 208 активных жителей работали 197 человек (105 мужчин и 92 женщины), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 61 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ланд-сюр-Ажон 

Коммуны департамента Кальвадос